Денис Ивано́в:
 Иванов, Денис (род. 1984) — латвийский футболист.
 Иванов, Денис — российский ресторатор, организатор проекта «Русский дом» на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере.
 Иванов, Денис Витальевич (род. 1978) — украинский продюсер, кинодистрибьютор, телеведущий, основатель Одесского международного кинофестиваля.